O nome Alma foi usado para dar nome a 2 ciclones tropicais no Oceano Atlântico e para cinco ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste:

Oceano Atlântico:
 Furacão Alma (1966) - furacão de categoria 3 que afetou a América Central, Cuba, Costa leste dos Estados Unidos da América e as Províncias do Atlântico do Canadá. provocou 90 fatalidades e $210 milhões de dólares em prejuízos.
 Tempestade tropical Alma (1977) - atingiu a Venezuela.

Oceano Pacífico nordeste:
 Furacão Alma (1984);
 Furacão Alma (1990) - furacão de categoria 1 a sudoeste do México. Nunca ameaçou a costa.
 Furacão Alma (1996) - furacão de categoria 2 que afetou a Costa Pacífica do México, causando 3 fatalidades.
 Furacão Alma (2002) - furacão de categoria 3 a sudoeste do México. Nunca ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Alma (2008) - tempestade tropical que atingiu a costa pacífica da América Central, causando 9 fatalidades.

Desambiguação